Bommerlunder steht für:

 Bommerlunder, eine Spirituose
 Einwohner des Dorfes Bommerlund im Kirchspiel Bov, heute Teil der Aabenraa Kommune, Dänemark

Siehe auch:
Eisgekühlter Bommerlunder, Lied der deutschen Punk-Rockband Die Toten Hosen